Kalltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kalltjärnen, Närke, sjö i Örebro kommun,  (8,59 ha)
Kalltjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Kalltjärnen, Värmland, sjö i Arvika kommun, 
Kalltjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Kalltjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Kalltjärnen, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun, 
Kalltjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Lill-Kalltjärnen, sjö i Sollefteå kommun, 
Stor-Kalltjärnen, sjö i Sollefteå kommun,  (10,4 ha)
Kalltjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720921-168514), sjö i Norsjö kommun,  (7,87 ha)
Kalltjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 722175-166378), sjö i Norsjö kommun, 
Kalltjärnarna, sjö i Malå kommun, 
Kalltjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 
Kalltjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn